Triplectidina är ett släkte av nattsländor. Triplectidina ingår i familjen långhornssländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhornssländor
Triplectidina